Серо Ермосо има више значења:

 Серо Ермосо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Ермосо (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику